Astronomski observatorij Črni Vrh, bolj znan kar kot Observatorij Črni Vrh (; koda IAU 106 Crni Vrh), je astronomski observatorij na Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer se je skupina tamkajšnjih astronomov osredotočila na iskanje asteroidov in kometov. Leži na nadmorski višini 730 m, natančneje pri zaselku Predgriže. Razvili so iskalni program PIKA, ki deluje na novem 600 mm robotiziranem daljnogledu Cichocki, ki so ga med letoma 2000 in 2002 sami izdelali. Na observatoriju so v obdobju 1997-2006 odkrili 186 asteroidov, od katerih jih je osem že poimenovanih.

8. marca 2006 sta člana opazovalne skupine Bojan Dintinjana in Herman Mikuž okrila tudi supernovo SN 2006at v ozvezdju Velikega medveda.

Opazovanja na Črnem Vrhu so se začela oktobra 1975, ko so bile posnete prve slike nočnega neba iz observatorija v Lomeh, ki je bil predhodnik današnjega. V letu 1976 so posneli  slike kometa West. Trenutni observatorij je bil zgrajen leta 1985. Observatorij leži nad mejo temperaturne inverzije, kar omogoča nemotena opazovanja v mnogih jasnih nočeh.

Oddelek za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani ima na observatoriju postavljen 360 mm daljnogled Schmidt-Cassegrainovega tipa.

Stanislav Matičič je 19. avgusta 2008 odkril komet C/2008 Q1 (Matičič). To je prvi odkriti komet z observatorija in hkrati iz Slovenije. Poleg tega je to prvo odkritje kometa ljubiteljskega astronoma iz Evrope po letu 2002. Komet je bil odkrit z daljnogledom Cichocki. Sodelavec Observatorija in študent FMF Jan Vales je 16. aprila 2010 odkril periodični komet P/2010 H2 (Vales). Raziskovalci Catalina Sky Survey so opazovali isto področje neba 15 ur prej in svetlega telesa niso našli.

Odkritja

Asteroidi

Glej tudi 

 Observatorij
seznam astronomskih observatorijev v Sloveniji

Sklici

Viri

Zunanje povezave 

 www.observatorij.org Uradna spletna stran Observatorija Črni Vrh

Astronomski observatoriji v Sloveniji
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1985
Črni Vrh